Microphobetron är ett släkte av fjärilar. Microphobetron ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snigelspinnare
Microphobetron